Elitserien  2004/2005 i volleyboll för damer vanns av Örebro VBS, som blev svenska mästare efter slutspel.

Grundserien

Slutspelet

Referenser

Sport i Sverige 2004
Sport i Sverige 2005
2004/2005
Volleybollsäsongen 2004/2005